Шра́йвер — фамилия. Известные носители:

 Шрайвер, Лорен (род. 1944) — астронавт США.
 Шрайвер, Мария (род. 1955) — американская журналистка, бывшая жена Арнольда Шварценеггера.
 Шрайвер, Оливер (1879—1947) — американский морской пехотинец, олимпийский чемпион.
 Шрайвер, Пэм (род. 1962) — американская теннисистка.
 Шрайвер, Сарджент (1915—2011) — американский политик, член семьи Кеннеди.
 Шрайвер, Юнис Кеннеди (1921—2009) — американская активистка, представительница клана Кеннеди.